

Айронтон — місто, штат Міннесота
 Айронтон — місто, штат Міссурі
 Айронтон — місто, штат Огайо
 Айронтон — місто, штат Вісконсин
 Айронтон — селище, штат Вісконсин
 Айронтон — переписна місцевість, штат Мічиган